Olivier Bernard peut désigner :

 Olivier Bernard (1925), compositeur et pianiste.
 Olivier Bernard (1959), compositeur.
 Olivier Bernard (1969), médecin.
 Olivier Bernard (1965), footballeur.
 Olivier Bernard (1979), footballeur.
 Olivier Bernard, pharmacien et vulgarisateur scientifique québécois